Vuoskujärvet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuoskujärvet (sjöar, lat 68,82, long 28,50), Lappland, 
 Vuoskujärvet (sjöar, lat 66,85, long 24,50), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar